Jean-Jacques Doussain (1753-?), homme politique français ;
 Gustave Doussain (1872-1945), homme politique français ;
 Jean-Marc Doussain (1991-), joueur français de rugby à .